Базарчи:

 торговец на базаре.
 Базарчи — имя хана Золотой Орды.

Примечания